Hultsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hultsjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (35,2 ha)
Hultsjön (Gränna socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun och Tranås kommun,  (4,79 ha)
Hultsjön (Hultsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (55,7 ha)
Hultsjön (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (20,6 ha)
Hultsjön (Reftele socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Hultsjön (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (11,4 ha)
Hultsjön, Västergötland, sjö i Trollhättans kommun,  (8,6 ha)
Hultsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Hultsjön (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (16,7 ha)
Hultsjön, Dalsland, sjö i Åmåls kommun,  (56,8 ha)
Hultsjön (Hallsbergs socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun,  (54 ha)
Hultsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (7,84 ha)
Hultsjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Hultsjön, Värmland, sjö i Kristinehamns kommun,  (6,57 ha)
Hultsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (3,92 km²)

Se även
Hultsjö, kyrkby i Hultsjö socken i södra delen av Sävsjö kommun, 
Hultasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn